Новосёловка () — посёлок в Веселовском сельском совете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320286204. Население по переписи 2001 года составляет 214 (96/118 м/ж) человек.

В селе есть молочно-товарная ферма.

Географическое положение 
В 2 км от села Новосёловка находятся села Сухой Яр и Родной Край.

Через село протекает пересыхающий ручей, на котором сделано несколько запруд. Ручей через 10 км впадает в реку Волосская Балаклейка.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района